Межзональный турнир по шахматам 1979 среди женщин (Аликанте) — четвёртый женский межзональный турнир, проводился в 2 группах.

Вторая группа играла с 20 октября по 14 ноября в Аликанте (Испания). 18 участниц из 13 стран, в том числе 5 советских шахматисток. 1—2-е места разделили Е. Ахмыловская и Т. Лемачко — по 13½ очков, 3-е место заняла Н. Гуриели — 12 очков. Первые 3 призёра из каждой группы попали в число участниц претендентских матчей.

Таблица

Литература 
 

Межзональные турниры
1979 год в шахматах